Nacka kan syfta på:

Geografi 
 Nacka socken – socken i Södermanland 
 Nacka landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1888–1948
 Nacka stad – en tidigare stadskommun i Stockholms län 1949-1970
 Nacka kommun – kommun i Stockholms län 1971–
 Nacka – den centrala bebyggelsen i Nacka kommun, del av tätorten Stockholm
 Nacka församling – församling i Värmdö kontrakt i Stockholms stift 1887–
 Nacka kyrka – församlingskyrka för Nacka församling
 Nacka distrikt – distrikt i Nacka kommun och Stockholms län
 Nackareservatet – friluftsområde

Transport och handel 
 Nacka station – järnvägsstation på Saltsjöbanan
 Nacka (tunnelbanestation) – en planerad tunnelbanestation
 Nacka Forum – köpcentrum

Sport 
 Nacka SK – idrottsförening 1906-1976
 Nacka HK – idrottsförening bildad 1976
 Karl Lennart "Nacka" Skoglund – fotbollsspelare, se Nacka Skoglund

Övrigt 
 Nacka – halshugga, hugga eller vrida nacken av någon eller något, numera främst med avseende på djur, särskilt vid slakt av fågel och då oftast om höns.